Il toponimo Munteni fa parte della denominazione di diverse località della Romania:
Munteni, comune del distretto di Galați
Munteni-Buzău, comune del distretto di Ialomița